Erzsébet Franciska Mária főhercegnő (1831–1903), József nádor és Mária Dorottya württembergi hercegnő leánya, Károly Ferdinánd főherceg férje. 
 Erzsébet Franciska főhercegnő (1892-1930), Mária Valéria főhercegnő és Ferenc Szalvátor leánya, I. Ferenc József és Erzsébet királyné unokája.